Gustav Schmidt peut désigner :
 Gustav Schmidt (1816-1882), un compositeur et chef d'orchestre allemand ;
 Gustav Schmidt (1894-1943), un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Gustav Schmidt (1926-2016), un kayakiste ouest-allemand pratiquant la course en ligne.